Mercantile Credit Classic 1989 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 1 och 15 januari 1989 i Norbreck Castle Hotel i Blackpool, England. Walesaren Doug Mountjoy vann turneringen efter att ha slagit landsmannen Wayne Jones i finalen med 13-11.

Detta var Mountjoys andra raka rankingtitel, han vann även UK Championship i november året innan. Dessa två rankingtitlar var de enda Mountjoy vann i karriären, han hade då hunnit bli 46 år.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Steve Davis, Jimmy White och Mike Hallett ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1989 i Storbritannien
Snookersäsongen 1988/1989
1989
Sport i Blackpool